

Patronyme 

Ce patronyme est un diminutif, par aphérèse, le plus souvent de .

 Alexandre Monnet (1812-1849), religieux catholique français ;
 Charles Monnet (1732-1808), peintre du roi Louis XVI ;
 Émilie Monnet (active au ), artiste multidisciplinaire canadienne ;
 François Monnet, (1796-1850), fut un homme politique français ;
 Franck Monnet (1967-), auteur-compositeur-interprète français ;
 Georges Monnet (1898-1980), homme d'État français ;
 Jacques Monnet (1934-), réalisateur français ;
 Jean Monnet (1703-1785), directeur de théâtre français ;
 Jean Monnet (1888-1979), homme d'État français ;
 d’où  ;
 Marie-Louise Monnet (1902-1988), fondatrice de l'Action catholique des milieux indépendants ;
 Jean-Charles Monnet (1984-), skipper français ;

 Louis Claude Monnet de Lorbeau (1766-1819), militaire français ;
 Léon Emmanuel Monnet (1952-), ministre des mines et de l'énergie de Côte d'Ivoire ;
Marcelle Monnet-Terrettaz (1952), femme politique valaisienne ;
 Philippe Monnet (1959-), navigateur français ;
 Marc Monnet (1941-), réalisateur ;
 Marc Monnet (1943-), compositeur ;
 Yannick Monnet, homme politique français.

Toponyme 

 Monnet, ancienne commune française du Jura, aujourd'hui rattachée à Montigny-sur-l'Ain.

Homophonie 
 
 Monay, ville française du Jura

Notes et références

Voir aussi